ATR — перший кримськотатарський канал.
 ATR —  франко-італійський виробник авіаційної техніки.